Никола́й Ива́нович Васи́льев:
 Васильев, Николай Иванович (1887—1970) — российский и американский художник.
 Васильев, Николай Иванович (1900 — ?) — председатель Саранского горисполкома (1937—1938).
 Васильев, Николай Иванович (1948—2021) — советский и российский гляциолог, лауреат Премии Правительства Российской Федерации.
 Васильев, Николай Иванович (род. 1958) — российский политик, депутат Государственной думы шестого созыва.